Die Saison 1994/95 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die einundzwanzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs.

2. Bundesliga Nord 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der VfB Ludwigslust. Auch der Zweitplatzierte SG Rupenhorn Berlin stieg auf. Absteiger#n in die Regionalliga mussten Fortuna Bonn, Eiche Horn Bremen und Lurup Hamburg. Der TuS Scharnhorst zog sich zurück.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 VC Olympia Berlin
 SG Rupenhorn Berlin
 Berliner TSC
 Fortuna Bonn
 VC Bottrop 90
 TV Eiche Horn Bremen
 TuS Berne Hamburg
 Eimsbütteler TV Hamburg
 SV Lurup Hamburg
 VfB Ludwigslust
 USC Münster
 VBC Paderborn
 TuS Scharnhorst

Absteiger aus der 1. Bundesliga waren die SG Rupenhorn Berlin und der Schweriner SC, dessen Mannschaft zum VfB Ludwigslust wechselte. Der VCO Berlin hatte ein Sonderspielrecht. Aufsteiger aus der Regionalliga waren der TuS Scharnhorst (Nordwest), der Berliner TSC (Nordost), der TuS Berne Hamburg und der SV Lurup Hamburg (Nord) sowie der VC Bottrop 90 (West).

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der SV Fellbach. Absteigen in die Regionalliga mussten der ASV Dachau II, der USV TU Dresden und der TV Eberbach.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:
 TV Biedenkopf
 ASV Dachau II
 USV TU Dresden
 TV Eberbach
 SV Fellbach
 USC Gießen
 SV Lohhof
 VGF Marktredwitz
 VC Eintracht Mendig
 SSV Nordhausen
 TG Rüsselsheim
 FTM Schwabing

Absteiger aus der 1. Bundesliga gab es keine. Aus deer Regionalliga stiegen der TV Biedenkopf (Südwest), der ASV Dachau II (Südost), der TV Eberbach (Süd) und der USV TU Dresden (Ost) auf.

Tabelle

Literatur 
Deutsche Volleyball-Zeitschrift

1994 95
Volleyballsaison 1994/95